Zwischen Tag und Traum – film del 1922 diretto da Bruno Ziener
Zwischen Tag und Traum – documentario del 2011 diretto da Carmen Zimmermann e Roland Horvath